Ел Пуерто има више значења:

 Ел Пуерто (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пуерто (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пуерто (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пуерто (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пуерто (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пуерто, Ел Сењидо (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пуерто (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пуерто (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто, Ла Пуерта (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто, Ел Милагро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Морелос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто, Ел Патио де Дураплај (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуерто, Комедор (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуерто (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуерто (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуерто (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуерто (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуерто (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуерто, Асијенда дел Пуерто (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуерто (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуерто (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуерто (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пуерто (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пуерто (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пуерто (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пуерто (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуерто (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуерто (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуерто (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуерто (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуерто (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуерто, Ел Мирадор (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуерто (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуерто (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуерто (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуерто (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуерто (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Морелос, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто, Терсера Манзана (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуерто (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пуерто (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто, Ел Пуерто Трес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто, Хаурес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуерто (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пуерто (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пуерто, Реформа (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Пуерто (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пуерто, Зинеха Сегунда Сексион (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуерто (Виља Идалго, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуерто (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуерто (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуерто (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пуерто (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пуерто (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуерто (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуерто (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуерто (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуерто, Гаспар Перез (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуерто, Ла Виуда (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуерто, Оскар Родригез (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуерто (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуерто (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуерто (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуерто, Алфредо Еспарза (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пуерто (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пуерто (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пуерто (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пуерто (Виља Идалго, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику